Интерпрета́ция (психоанализ) — центральный этап «техники психоанализа», когда психоаналитик истолковывает глубинные причины, «проливая свет осознания» на возможные истоки проблем, обнаруженные у анализанта, а анализант принимает и понимает это толкование.
 
Согласно психоанализу патогенные конфликты порождает именно бессознательное, когда неосознаваемые анализантом скрытые механизмы психологической защиты терпят неудачу в попытках нейтрализации источника негативных переживаний, образуя систему застойных патогенных переживаний. Осознав причины патологии, анализант невольно начинает расшатывать эту систему.

Следующий этап, проработка осознанного, запускается лишь на «почве», подготовленной процессом интерпретации.

Литература 
 Фрейд З. Воспоминание, повторение, проработка // Методика и техника психоанализа. — : Алетейя, 1998.
 Гринсон Р. Р. Техника и практика психоанализа / Пер. с англ. — : Когито-Центр, 2003. — 478 с. — (Университетское образование). — ISBN 5-89353-088-8.

Психоанализ
Психологические понятия
Аналитическая психология